|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Dubai Tennis Championships) van 2004 vond plaats van 23 tot en met 28 februari 2004 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de vierde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2004. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Justine Henin-Hardenne uit België wist haar titel te verlengen, zonder ook maar één set te verliezen in het hele toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets, met een tiebreak (haar enige van dit toernooi) in de eerste set. Henin-Hardenne wist voor de tweede keer het toernooi van Dubai op haar naam te schrijven. Het was haar zeventiende WTA-titel, de derde van 2004. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Henin-Hardenne was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Koeznetsova bereikte de finale, met Jelena Lichovtseva aan haar zijde.

Het eerste reekshoofd, Liezel Huber en Ai Sugiyama, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste duo Janette Husárová en Conchita Martínez won het toernooi. In de finale versloegen zij de als tweede geplaatste Russinnen Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva in drie sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Slowaakse Husárová had daarnaast vijftien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Spaanse Martínez tien.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Dubai 2004
Dubai